Мис Олюторський — гористий мис, розташований у південній частині Олюторського півострова
 Олюторський район — адміністративний район в складі Камчатського краю Росії
 Олюторський хребет — гірський хребет Камчатський край, Росія.
 Олюторський півострів — півострів у північно-східній Азії на території Олюторського району, Камчатський край, Росія.
 Олюторська затока — затока Берингового моря на північно-східному узбережжі Камчатки.